Hiatoniscus är ett släkte av kräftdjur. Hiatoniscus ingår i familjen Oniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Hiatoniscus